Еро́хина — женская форма русской фамилии , и топоним.

Известные носители  Ерохина, Лидия Ивановна (род. 1955) — российский учёный, ректор Тольяттинского государственного университета сервиса.
 Ерохина, Мария Владиславовна (род. 1971) — российский учёный биолог, доктор биологических наук.
 Ерохина, Наталья Павловна (род. 1951) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Ерохина, Ольга Тихоновна (1914—1995) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 
 Ерохина, Юлия Владимировна (род. 1977) — российская художница.

Топоним 
 Ерохина — деревня в Юргамышском районе Курганской области России.